! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 32001–32100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 32101–32200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 32201–32300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 32301–32400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 32401–32500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 32501–32600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 32601–32700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 32701–32800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 32801–32900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 32901–33000 [ editare]

Lista planetelor minore (032001-033000)